Crazy for You (musical), musical gebaseerd op de Gerschwin-musical 'girl crazy' uit 1930
 Crazy for You (Earl Klugh), muziekalbum van Earl Klugh uit 1981
 Crazy for You (Madonna), lied van Madonna uit 1985
 Crazy for You (David Hasselhoff), muziekalbum van David Hasselhoff uit 1990
 Crazy for You (David Let Loose), single van Let Loose uit 1993
 Crazy For You (Lee Seung-gi), muziekalbum van Lee Seung-gi uit 2006
 Crazy for You (Adele), compositie van Adele uit 2008
 Crazy For You (Nana Tanimura), single van Nana Tanimura uit 2009
 Crazy for You (Best Coast), muziekalbum van Best Coast uit 2010
 Crazy for You (Kylee), compositie van Kylee uit 2011
 Crazy for You (Hedley), single van Hedley uit 2013